Gogoșu je název dvou obcí v Rumunsku:

 Gogoșu (župa Dolj) – obec v župě Dolj
 Gogoșu (župa Mehedinți) – obec v župě Mehedinți